Цвишенвассер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80424.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Матис по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 местный список: 9 мест.
 местный список: 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга